Osoby o nazwisku Daye:
 Austin Daye – amerykański koszykarz
 Pierre Daye – belgijski dziennikarz i wydawca, kolaborant podczas II wojny światowej
 Prince Daye – liberyjski piłkarz
 Shawn Daye-Finlay – kanadyjski zapaśnik

Miejscowości:
 Saint-Jean-de-Daye – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia
 Daye – miasto na prawach powiatu w Chinach, w prowincji Hubei